Ферро — многозначное слово.

Фамилия 
 Ферро, Кандела (род. 1973) — аргентинcкая журналистка, актриса, модель.
 Ферро, Марк (1924—2021) — французский историк и педагог.
 Ферро, Пабло (1935—2018) — американский графический дизайнер и художник кубинского происхождения.
 Ферро, Тициано (род. 1980) — итальянский певец и композитор, автор песен.

Прочее 
 Ферро- — приставка для веществ, материалов (ферро- или антиферромагнитных), см. Ferrum.
 Ферро — устаревшее название острова Иерро.
 «Ферро» — бывший казахстанский футбольный клуб из Актобе.

См. также 
 Кашо Ферро, Вито (1862—1940-е) — видный член сицилийской мафии, коллектор.
 Мелашунас-Ферро, Валерия Мартыновна
 Дель Ферро, Сципион
 Меридиан Ферро
 Ферро-ЗНТУ
 Феррокарриль Оэсте